Fynn steht für:

 Variante eines Vornamens, siehe Finn (Vorname)
 Fynn, Pseudonym des Autors von Hallo, Mister Gott, hier spricht Anna, vermutlich Sydney George Hopkins

Fynn ist der Familienname folgender Personen:

 David Fynn, britischer Schauspieler
 Henry Francis Fynn (1803–1861), englischer Reisender und Händler
 Mark Fynn (* 1985), simbabwischer Tennisspieler

Siehe auch:
 Finn